2005-2006 est la dixième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe du Metallourg Magnitogorsk remporte la saison régulière et les Ak Bars Kazan les séries éliminatoires.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe reléguée

Séries éliminatoires

Trophées 
 Crosse d'or : Alekseï Morozov (Kazan).
 Meilleur gardien : Fred Brathwaite (Kazan).
 Équipe type : Fred Brathwaite (Kazan) ; Kirill Koltsov (Omsk) - Dmitri Iouchkevitch (Magnitogorsk) ; Sergueï Moziakine (CSKA) - Ievgueni Malkine (Magnitogorsk) - Alekseï Morozov (Kazan).
 Meilleur joueur des play-offs : Alekseï Morozov (Kazan).
 Meilleur novice : Nikolaï Kouliomine (Magnitogorsk).
 Meilleur vétéran : Andreï Potaïtchouk (Khimik).
 Meilleur entraîneur : Zinetoula Bilialetdinov (Kazan).
 Prix du fair-play : Rouslan Nourtdinov (Magnitogorsk).
 Meilleur dirigeant : Chafagat Takhautdinov (Kazan).
 Meilleur arbitre : Viatcheslav Boulanov.
 Meilleur juge de ligne : Sergueï Chelianine.

Match des étoiles

Équipe ouest 
 Gardiens de but : Dusan Salficky (Khimik Moskovskaïa Oblast), Maksim Sokolov (SKA)
 Défenseurs : Dmitri Bykov (Dinamo Moscou), Dmitri Krassotkine (Lokomotiv Moscou), Denis Kouliach (Dinamo Moscou), Aleš Pisa (Khimik Moskovskaïa Oblast), Aleksandr Titov (CSKA Moscou), Vadim Khomitski (CSKA Moscou).
 Attaquants : Aleksandr Boïkov (Khimik Moskovskaïa Oblast), Mikhail Hrabowski (Dinamo Moscou), Aleksandr Koroliouk (Vitiaz Tchekhov), Sergueï Moziakine (HK CSKA Moscou), Andreï Potaïtchouk (Khimik Moskovskaïa Oblast), Aleksandr Siomine (Khimik Moskovskaïa Oblast), Maksim Souchinski (Dinamo Moscou), Ivan Tkatchenko (Lokomotiv Iaroslavl), Aleksandr Kharitonov (Dinamo Moscou).
 Entraîneurs : Vladimir Krikounov (Dinamo Moscou), Vladimir Iourzinov (Lokomotiv Iaroslavl)

Équipe est 
 Gardiens de but : Fred Brathwaite (Ak Bars Kazan), Travis Scott (Metallourg Magnitogorsk)
 Défenseurs : Vitali Atiouchov (Metallourg Magnitogorsk), Ievgueni Varlamov (Metallourg Magnitogorsk), Sergueï Goussev (Avangard Omsk), Aleksandr Karpovtsev (Sibir Novossibirsk), Dmitri Riabykine (Avanguard Omsk), Dmitri Iouchkevitch (Metallourg Magnitogorsk)
 Attaquants : Danis Zaripov (Ak Bars Kazan), Dmitri Zatonski (Avanguard), Sergueï Zinoviev (Ak Bars Kazan), Alekseï Kaïgorodov (Metallourg Magnitogorsk), Alekseï Kalioujny (Avanguard Omsk), Edouard Koudermetov (Metallourg Magnitogorsk), Ievgueni Malkine (Metallourg Magnitogorsk), Alekseï Morozov (Ak Bars Kazan), Artiom Tchoubarov (Avanguard Omsk).
 Entraîneurs : Dave King (Metallourg Magnitogorsk), Piotr Vorobiov (Lada).

Vyschaïa Liga 
Le Traktor Tcheliabinsk remporte les séries éliminatoires de la Vyschaïa Liga.

Références

Voir aussi 

2005-2006
Russie M1
Sport en Russie en 2005
Sport en Russie en 2006